Ray Wilson může být:

 Ray Wilson (hudebník) (* 1968) – skotský zpěvák
 Ray Wilson (anglický fotbalista) (1934–2018) – britský fotbalista
 Ray Wilson (skotský fotbalista) (* 1947) – skotský fotbalista